Der Kobelbach ist ein linker Zufluss des Kienbachs im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau.

Geographie 
Der Kobelbach entsteht im Maimoos im Nordwesten des Kerschlacher Forstes bei Weilheim in Oberbayern. Nach kurzem Lauf mündet er von links in den Kienbach.

Weblinks 
 Lauf des Kobelbachs auf dem BayernAtlas

Fließgewässer im Landkreis Weilheim-Schongau